TES steht für:
 Termersetzungssystem, ein formales Berechnungsmodell in der Theoretischen Informatik
 TES (Arten), National Threatened, Endangered and Sensitive Species Program des US Forest Service (Hilfsprogramm für gefährdete, bedrohte und sensible Arten), der Begriff wird auch in Europa im Zusammenhang mit Naturschutz auf Militärflächen benutzt.
 Tetraethylsilan, eine chemische Verbindung
 Technology Experiment Satellite, ein indischer Erdbeobachtungssatellit
 The Elder Scrolls, eine Computer-Rollenspielserie
 The Eminem Show, ein Album des Rappers Eminem
 Times Educational Supplement, eine Zeitschrift im Vereinigten Königreich 

Tes steht für:
 Tes, Fluss in der Mongolei und Russland
 Tes (Sum), Sum im mongolischen Uws-Aimag
 Tes (Nordbikomi), ein Dorf im indonesischen Nordbikomi in Westtimor

tes steht für:
 Tenggerisch (ISO-639-3-Code), Sprache der Tengger (Volk), Dialekt der javanischen Sprache

Těš steht für:
 Těš, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště in Tschechien

TES